Capel bezeichnet:

Orte:
 Capel (Kent), England
 Capel (Surrey), England
 Capel (Western Australia), Australien
 Capel St. Mary, Suffolk, England
 Shire of Capel, Western Australia, Australien

Unternehmen:
 Clarkson & Capel Steam Car Syndicate, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1899–1902)

Markennamen:
 Capel von Creek Street Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1900–1901)

Capel ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Capel, kanadischer Skispringer
 Diego Capel (* 1988), spanischer Fußballspieler
 Henry Capel, Baron Capel of Tewkesbury (1638–1696), Begründer der Royal Botanic Gardens at Kew
 Jackson Capel (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Capel (* 1978), US-amerikanischer Leichtathlet
 Óscar Rodríguez Capel (* 1982), spanischer Volleyballspieler

CAPEL steht als Abkürzung für
 Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada

Siehe auch:
 Capell
 Capelle
 Cappel
 Cappell
 Cappelle

CAPEL